SEMA kan syfta på

Swedish Electronic Music Awards, en musikfestival
Specialty Equipment Market Association, en amerikansk organisation inom bilbranschen